Bodika  je lahko:

 bodika (Ilex), rod zimzelenih lesnatih rastlin
 bodika (Scorpaena), rod morskih rib
 starinski izraz za ostrolistni beluš